Waterfront steht für:

 Waterfront (Hafenviertel), Begriff der Stadtplanung
 Waterfront Bremen, Einkaufszentrum
 Waterfront Station, Bahnhof in Vancouver, Kanada
 Waterfront Wien, Stadtentwicklungsprojekt in Wien

Filme:
 Waterfront (1939), US-amerikanischer Film von Terry O. Morse 
 Waterfront, Originaltitel von Schicksal zwischen Ebbe und Flut, britischer Film von Michael Anderson (1950) 
 Waterfront, Alternativtitel von Die Spur führt zum Hafen (1951), US-amerikanischer Film von Robert Parrish
 Waterfront (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1954–1955) 
 On The Waterfront, Originaltitel von Die Faust im Nacken, US-amerikanischer Film von Elia Kazan (1954)

Sonstiges:
 Waterfront (Lied), Lied von Simple Minds (1983)

Siehe auch:
 Waterfront Blues Festival, Bluesfestival in Portland, Oregon, Vereinigte Staaten
 Waterfront Commission, zwischenstaatliche Behörde von New York und New Jersey, Vereinigte Staaten